Die 1. Amateurliga Schwarzwald-Bodensee 1976/77 war die 27. Saison der 1. Fußball-Amateurliga und die 17. Spielzeit in der in Württemberg in den beiden Staffeln Nordwürttemberg und Schwarzwald-Bodensee gespielt wurde. Seit 1974/75 wirken keine südbadischen Mannschaften mit. Die Meisterschaft der Schwarzwald-Bodensee-Liga gewann der SSV Reutlingen 05, der mit dem zweiten Platz in der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga den Aufstieg nur knapp verpasste.

Die SpVgg Freudenstadt und der TSV Eningen stiegen in die 2. Amateurliga ab.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 1. Amateurliga Schwarzwald-Bodensee 1976/77

Fußballsaison 1976/77
1976